Хариљас има више значења:

 Хариљас (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Хариљас (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хариљас (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хариљас (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хариљас (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хариљас (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хариљас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хариљас, Висенте Мартинез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хариљас, Алисија Караза (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хариљас, Ес-Асијенда де Хариљас (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хариљас (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Хариљас (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику